Ла Марина има више значења:

 Ла Марина (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Марина (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Марина (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Марина (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Марина (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику